

David Canabarro est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 David Canabarro fut un militaire brésilien